Крута́я — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Крутая — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области

Казахстан 
 Крутая — прежнее название села Ынтымак Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Крутая — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Крутая — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Крутая — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Крутая — деревня в Новокузецком районе Кемеровской области.
 Крутая — деревня в Новотроицком сельском округе Шабалинского района Кировской области.
 Крутая — деревня в Черновском сельском округе Шабалинского района Кировской области.
 Крутая — упразднённая в 2008 году деревня в муниципальном районе Сосногорск Республики Коми.
 Крутая — деревня в Верхнеспасском сельском поселении Пыщугского района Костромской области.
 Крутая — деревня в Воздвиженском сельском поселении Пыщугского района Костромской области.
 Крутая — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Крутая — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Крутая — деревня в Перевозском районе Нижегородской области.
 Крутая — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Крутая — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Крутая — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Крутая — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.
 Крутая — деревня в Калязинском районе Тверской области.

Украина 
 Крутая — село в Житомирском районе Житомирской области.

Реки

Россия 
 Крутая (приток Большой Губистой)
 Крутая (приток Большой Кии)
 Крутая (приток Большой Камышной) — река в Кемеровской области.
 Крутая (приток Большой Осиповой) — река в Кемеровской области.
 Крутая (приток Большой Якшанги) — река в Костромской области.
 Крутая (приток Вагая) — река в Тюменской области.
 Крутая (приток Игола) — река в Томской области.
 Крутая (приток Лангура) — река в Свердловской области.
 Крутая (приток Малой Кии)
 Крутая (приток Мильтюша) — река в Новосибирской области.
 Крутая (приток Мурзы) — река в Свердловской области.
 Крутая (приток Песчаной)
 Крутая (приток Пёши)
 Крутая (приток Режа) — река Свердловской области.
 Крутая (приток Санкины) — река в Свердловской и Тюменской областях.
 Крутая (приток Северной) — река в Кемеровской области.
 Крутая (приток Созы) — река в Кировской области.
 Крутая (приток Сосновки) — река в Кемеровской области.
 Крутая (приток Тяжина) — приток Тяжина в Кемеровской области.
 Крутая (приток Табысъяхи) — река в Ненецком АО.
 Крутая (приток Цемы) — река в Архангельской области.
 Крутая (приток Чеки) — река в Новосибирской области.
 Крутая — река в Красноярском крае, приток Сарчихи.
 Крутая (приток Сухого Карачана)

Украина 
 Крутая (балка) — балка левого притока водного бассейна реки Саксагань.

См. также 
 Крутая Балка
 Крутая Гора
 Крутая Горка
 Крутая Джорджия
 Крутая добыча
 Крутая Осыпь
 Крутая Пэт

 Вторая Крутая